Список членов команды «Громовержцы» () включает себя персонажей из комиксов Marvel, которые когда-либо входили в эту команду.

Персонажи

Ссылки 

Списки персонажей Marvel Comics